Ментрида ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 87 км². Население — 4780 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де ла Нативидад.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Descripción del Escudo

Муниципалитеты Толедо